Sandy Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Ridge (Alabama)
 Sandy Ridge (Mississippi)
 Sandy Ridge (New Jersey)
 Sandy Ridge (North Carolina)
 Sandy Ridge (Pennsylvania)
 Sandy Ridge (Tennessee)

Siehe auch:
 Sand Ridge